The Corn Is Green (1945), film van Irving Rapper
 The Corn Is Green (1979), film van George Cukor